Rosumowskyj-Palast bezeichnet verschiedene Paläste in der Ukraine 

 Rosumowskyj-Palast (Baturyn), Palast in Baturyn
 Rosumowskyj-Palast (Hluchiw), Palast in Hluchiw